Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – piesza pielgrzymka na Jasną Górę z  archidiecezji białostockiej. Trasa pielgrzymki liczy ok. 480 km i jest podzielona na 14 etapów. Wyjście z Białegostoku ma miejsce 30 lipca, zaś wejście na Jasną Górę odbywa się 12 sierpnia. Pielgrzymka jest corocznie organizowana od 1987 roku.

Pielgrzymkę białostocką tworzą cztery grupy:
 błękitna (studencka),
 zielona (młodzieżowa),
 fioletowa (o szczególnym charakterze pokutnym),
 amarantowo-żółta (papiesko-patriotyczna).
Dodatkową grupą jest grupa złota, do której zapisują się osoby niemogące z różnych powodów pielgrzymować pieszo, lecz przedstawiają swoje intencje i łączą się duchowo, poprzez modlitwę z pielgrzymującymi.

Historia 
Białostocka Piesza Pielgrzymka wyruszyła po raz pierwszy na Jasną Górę 31 lipca 1987 r. pod kierownictwem księdza Jana Filewicza. Niemniej grupa białostocka już wcześniej uczestniczyła w Pielgrzymce Warszawskiej. Od 1988 r. pielgrzymka wyrusza 30 lipca, a dochodzi do celu 12 sierpnia.  

Pielgrzymka odbyła się 26 razy. Każdego roku idzie pod innym hasłem przewodnim, do którego odwołują się nauki głoszone w drodze:

Trasa 
Trasa liczy 478,7 km i jest podzielona na 14 etapów. Przebieg trasy przedstawia poniższa tabela:

Zobacz też 
 Piesze pielgrzymki na Jasną Górę
 Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona BPPnJG [data dostępu: 2011-03-14]

Archidiecezja białostocka
Piesze pielgrzymki na Jasną Górę